Vitrolles puede referirse a: 

 Vitrolles, comuna de Altos Alpes (Francia).
 Vitrolles, comuna de Bocas del Ródano (Francia).
 Vitrolles-en-Luberon, comuna francesa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Deportes 
 OM Vitrolles, club de fútbol francés.